Выска́зывание:
 Высказывание — в логике, предложение, которое может быть истинно или ложно.
 Высказывание — в лингвистике, предложение в конкретной речевой ситуации.

См. также 
 Суждение